MALRD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 156 амінокислот, а молекулярна маса — 241 008.

Локалізований у мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки